Glorious (Andreas Johnson), een nummer uit 1999
Glorious (Cascada), een nummer van het Duitse trio Cascada uit 2013
Glorious (Macklemore),  een nummer van de Amerikaanse rapper Macklemore uit 2017